Oznaczenie IATA portu lotniczego Biskira
 Kluby piłkarskie:
 BSK Beograd – poprzednia nazwa OFK Beograd
 BSK Borča
 Oddziały i pododdziały Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:
 1 Brygada Strzelców Karpackich (1 BSK)
 1 Batalion Strzelców Karpackich (1 bsk)
 2 Batalion Strzelców Karpackich (2 bsk)
 3 Batalion Strzelców Karpackich (3 bsk)
 2 Brygada Strzelców Karpackich (2 BSK)
 4 Batalion Strzelców Karpackich (4 bsk)
 5 Batalion Strzelców Karpackich (5 bsk)
 6 Batalion Strzelców Karpackich (6 bsk)
 
bsk. – kod języka buruszaski